CH4N2S – formula molecolare del tiocianato d'ammonio
CH4N2S – formula molecolare della tiourea

Formule molecolari